

Architettura 
 Liston – termine di origine veneta che indicare generalmente una piazza o una sua parte

Geografia 
 Liston – villaggio e parrocchia civile nella contea dell'Essex, Inghilterra

Persone 
 John Liston – attore inglese
 Melba Liston – trombonista, arrangiatrice e compositrice statunitense
 Robert Liston – chirurgo scozzese
 Sonny Liston – pugile statunitense
 Tricia Liston – ex cestista statunitense